Cleo je křestní jméno, které může být zkratkou pro jména Cleopatra (Kleopatra) či Cleophalus (Kleofáš). Alternativní hláskování je „Klio“. První zmínky o jméně pochází z Řecka. Řecký význam může být „hrdost“, „sláva“ nebo „krása“.

Jméno Cleo je často používané jméno pro chlapce i dívky v USA, Anglii a Francii. V České republice je jméno nejvíce používáno na kočky a psy hlavně mužského pohlaví.

Nositelé jména Cleo 
Muži
 Cleo A. O'Donnel (1886–1953) – americký fotbalista a trenér
 Cleo Pineau (1893–1972) – americký podnikatel a pilotní eso za první Světové války
 Cleo A. Noel (1918–1973) – americký velvyslanec
 Cleo Miller (* 1951) – americký fotbalista
 Cleo Fields (* 1962) – americký právník a politik
 Cleo Lemon (* 1979) – kanadský fotbalista
 DJ Cleo (* 1979) – africký DJ 
 Cléo (* 1985) – profesionální brazilský fotbalista
 Cleo Smith – ligový hráč baseballu
 Cleo Anthony – americký herec
Ženy
 Cleo Madison (1883–1964) – americká herečka
 Cleo Moore (1924–1973) – americká herečka
 Cleo Laine (* 1927) – britská zpěvačka
 Joanna Klepko (* 1983) – polská zpěvačka
 jiný význam
 „Cleo“ (píseň) – píseň Johna Calea z roku 1970